Złatna Panega (rzeka) – rzeka w północno-wschodniej Bułgarii, lewy dopływ Iskyru 
 Złatna Panega (wieś) – wieś w obwodzie Łowecz w północno-wschodniej Bułgarii